Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1980 var den tredje upplagan av turneringen, och var menad att spelas 15–21 januari 1979 i Calicut, Indien. Men hölls istället 15-21 januari 1980. Taiwan vann turneringen för andra gången.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar 
 RSSSF.com
 Contgames-Women

1979 i Indien
Fotbollsåret 1979
Fotboll i Indien
1979
Sportevenemang i Indien